Asporina steht für:
 Asporina (Mythologie), anderer Name für die kleinasiatische Gottheit Kybele
 (246) Asporina, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.